

Стшельно — місто в Моґіленському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Стшельно — гміна в Моґіленському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Стшельно — село в гміні Пенськ Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Стшельно — село в гміні Пуцьк Пуцького повіту Поморського воєводства